Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Cecchini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Langrová et Mary Pierce.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1991
Palerme
Sport en Italie en 1991
Tennis en juillet 1991